Il singolare femminile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Catarina Lindqvist che ha battuto in finale Elizabeth Smylie 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Catarina Lindqvist (campionessa)
 Anne Minter (primo turno)
 Lori McNeil (primo turno)
 Betsy Nagelsen (secondo turno)

 Belinda Cordwell (quarti di finale)
 Elizabeth Smylie (finale)
 Etsuko Inoue (secondo turno)
 Akiko Kijimuta (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1990